Delsbo dansklubb eller DDK är en dansklubb i Delsbo Hälsingland som startade i början av 1980-talet.

Delsbo dansklubb ligger i Dellenbygden i Hälsingland. De danser som dansas inom  Delsbo dansklubb är bugg, boogie-woogie, lindy hopp, dubbelbugg och foxtrot. Dansklubben har sin verksamhet på nedre plan i gamla miohuset på köpmangatan 1 i Delsbo,

Externa länkar 
 http://www.delsbodansklubb.com

Dansklubbar i Sverige